Czwartki Organowe – cykle comiesięcznych koncertów organowych, organizowanych przez Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy od 1992 r.

Charakterystyka 
Inspiracją imprezy było oddanie do użytku nowych barokowych organów w sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ul. Staszica 3 w Bydgoszczy. Organy te zaprojektowali profesorowie – organiści Mirosław Pietkiewicz z Akademii Muzycznej z Łodzi i Piotr Grajter z bydgoskiej uczelni muzycznej. Natomiast budowę instrumentu powierzono Zakładowi Budowy Organów Józefa Molina w Odrach w Borach Tucholskich. Posiada on dwa manuały, 26 rejestrów i przeszło 2000 piszczałek, metalowych, drewnianych i językowych. 

Inauguracyjny koncert organowy odbył się 5 października 1992 r. Wykonawcą był prof. Mirosław Pietkiewicz, były prorektor ds. filii Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Do 2012 r. odbyło się około 100 koncertów, podczas których wystąpiło kilkudziesięciu polskich i zagranicznych organistów; niektórzy okazywali się wybitnymi wirtuozami i improwizatorami sztuki organowej. Prezentowało się również kilkunastu młodych laureatów konkursów organowych w kraju i za granicą. Wśród wykonawców znajdowali się m.in.: Julian Gembalski, Józef Serafin, Roman Perucki, Leon Bator, Andrzej Chorosiński i inni.

Zobacz też 
 Festiwale i przeglądy w Bydgoszczy
 Muzyka w Bydgoszczy
 Kultura w Bydgoszczy

Bibliografia 
 Pruss Zdzisław, Weber Alicja, Kuczma Rajmund: Bydgoski leksykon muzyczny. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne. Bydgoszcz 2004, str. 106-107

Festiwale w Bydgoszczy
Muzyka w Bydgoszczy
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy